Agència d'Orakzai, al Pakistan, Àrees Tribals d'Administració Federal (FATA)
 Orakzais, tribu paixtu del Pakistan